Alexanderheide bezeichnet

 eine Flugsanddünenfläche am Rand der Stadt Oldenburg, die als Exerzierplatz genutzt und später Teil des Fliegerhorstes Oldenburg wurde
 ein Naturschutzgebiet in Oldenburg, siehe Alexanderheide (Naturschutzgebiet)